Наролин — фамилия. Известные носители:

 Наролин, Александр Владимирович (род. 1972) — мэр Майкопа (2013—2017), премьер-министр Адыгеи (2017—2020).
 Наролин, Михаил Тихонович (1933—2011) — губернатор Липецкой области (1993—1998), член Совета Федерации Федерального Собрания РФ (1993—1998).